Killing Season – album dei Death Angel del 2008
 Killing Season – film del 2013 di Mark Steven Johnson con Robert De Niro e John Travolta